La Coppa di Russia 2008-2009 () è l'8ª Coppa di Russia di pallacanestro maschile.

Squadre 
Partecipano 39 squadre iscritte alla Superliga A 2008-2009 e alla Superliga B.

Regolamento 
Sono previste tre fasi:
Fase I: 12 squadre vengono divise in due gruppi tramite il principio territoriale, le prime classificate avanzano al secondo turno.
Fase II: alle squadre del turno precedente si uniscono le partecipanti alla Superliga A 2008-2009 (le migliori quattro della stagione 2007-2008 accedono direttamente ai quarti di finale); inizia la fase ad eliminazione con partite di andata e ritorno.
Fase III: la fase finale si disputa attraverso una Final Four.

Primo turno

Gruppo A

Gruppo A1

Gruppo A2

Tabelloni

Gruppo B

Secondo turno

Terzo turno

Tabellone

Final Four

Finale

Voci correlate 
Superliga A 2008-2009

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Pallacanestro nel 2009
Coppa di Russia di pallacanestro maschile